Cleveland Barons kan syfta på:

Cleveland Barons (1937–1973) – ett amerikanskt ishockeylag som spelade i American Hockey League (AHL) mellan 1937 och 1973.
Cleveland Barons (1976–1978) – ett amerikanskt ishockeylag som spelade i National Hockey League (NHL) mellan 1976 och 1978.
Cleveland Barons (2001–2006) – ett amerikanskt ishockeylag som spelade i AHL mellan 2001 och 2006.
Cleveland Jr. Barons – ett amerikanskt ishockeylag som spelade  i North American Hockey League (NAHL) mellan 1993 och 2006.